Die Snowboard-Juniorenweltmeisterschaften sind ein regelmäßig stattfindendes Sportereignis, bei dem in verschiedenen Disziplinen Juniorenweltmeister im Snowboarden ermittelt werden. Seit 2013 wird auch ein Mannschaftswettbewerb (Slopestyle) ausgetragen. Erstmals wurden Juniorenweltmeisterschaften im Jahr 1997 durchgeführt.

Austragungsorte

Wettbewerbe 
 Riesenslalom (1997–1998)
 Parallelslalom (2000–2001, seit 2007)
 Halfpipe (1997–2006, 2008–2015, seit 2017)
 Snowboardcross (seit 2002)
 Parallel-Riesenslalom (seit 1999)
 Big Air (2004–2008, 2010, seit 2016)
 Slopestyle (seit 2010)
 Snowboardcross Mannschaft (seit 2013)

Weblinks 
 Ergebnisse der Juniorenweltmeisterschaften

 
Erstveranstaltung 1997